Пуерто дел Којоте има више значења:

 Пуерто дел Којоте (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пуерто дел Којоте (Педро Асенсио Алкисирас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пуерто дел Којоте (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуерто дел Којоте (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику